Аллсвенскан 1966 () — 42-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 24 апреля и закончился 30 октября 1966 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1966 
Швеция
Спорт в Швеции в 1966 году